

Ле-Шатлар — муніципалітет у департаменті Савойя

Ле-Шатлар — громада в кантоні Фрібур